Вале́рий Влади́мирович Бе́ленький () — советский, азербайджанский и германский гимнаст еврейского происхождения, олимпийский чемпион 1992, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. На Олимпийских играх 1992 выступал за Объединённую команду, представляя Азербайджан.

В связи с тем, что Азербайджан не имел собственной федерации гимнастики, в 1993 году на чемпионате мира в Бирмингеме Беленький выступал как не зарегистрированный ни за одну страну спортсмен, и взял бронзовую медаль в упражнениях на брусьях.

С 1994 года живёт в Германии, выступал за сборную Германии на Олимпийских играх 1996. С 2009 года вместе с заслуженным тренером СССР Анатолием Ярмовским тренировал Шакира Шихалиева, представлявшего Азербайджан на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Спортивные достижения 
Олимпийские игры

Выступления на чемпионатах мира и первенствах СССР, Германии:

Награды 
 Звание заслуженный мастер спорта СССР (1991).
 В 2013 году включён в Международный еврейский спортивный зал славы

Примечания

Литература 
 

Гимнасты СССР
Гимнасты Азербайджана
Гимнасты Германии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
Члены Международного еврейского спортивного зала славы